Francesco Albani (kunstschilder), Italiaans kunstschilder
 Francesco Albani (wielrenner), Italiaans wielrenner
 Francesco Albani (dichter) (1578-1660), dichter